Das Challenge Bell 2010 war die 18. Ausgabe des Damentennisturniers in Québec, Kanada. Das Hallenturnier (Teppich) der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2010 und fand vom 13. bis zum 19. September 2010 statt.

Titelverteidigerinnen waren Melinda Czink im Einzel und die Paarung Vania King/Barbora Záhlavová-Strýcová im Doppel.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in der Stadt Québec